Валерий Иванович Цветков (род. 3 ноября 1941) — советский актёр театра и кино. Его собственные слова про семью: «У нас две чудесные дочки, но ни одна не пошла по нашим стопам. У младшей, правда, были все задатки для творчества: и голос, и слух. Но ее не интересовала такая карьера, она была большая баловница, вела себя, как мальчишка. Вообще дочку преследовали вечные приключения. В школе она, не стесняясь, заводила знакомства и среди детей, и среди учителей. Например, могла после уроков открыть кабинет физики и спросить преподавателя: «Дяденька, здравствуйте, можно я здесь у вас посижу?». Зато ее темперамент и неуемная энергия послужили во благо: она с легкостью получила несколько специальностей, вышла замуж и упорхнула в Канаду. Старшая же у нас - филолог, умница… Внуки тоже пока не проявляют интереса ни к сцене, ни к съемочной площадке. Правда, один из них уже сейчас обладает великолепным слухом. Возможно, кто-то и пойдет по стопам деда, продолжая, хоть и через поколение, династию актера Цветкова…»

Биография 
Валерий Цветков родился 3 ноября 1941 года в городе Шатура, Московской области.

Учился в Ташкентском театрально-художественном институте. По его окончании в 1968 году пришёл в труппу Русского драматического театра им. Горького, где проработал вплоть до 2003 года.

Признание и награды

Творчество

Роли в театре

Роли в кино 
  — Завещание старого мастера
  — Любовь и ярость
  — День командира дивизии — Белобородов
  — Твоё мирное небо — генерал Неделин
  — Атака — командующий
  — Странник
  — Сталинград — генерал-полковник Ерёменко
  — Нулевой вариант — полковник милиции, начальник отдела
  — Трагедия века — генерал-полковник Ерёменко
  — Ангелы смерти — генерал-полковник Ерёменко

Примечания

Ссылки